Дарайя () — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части мухафазы, в долине реки Барада, на высоте 689 метров над уровнем моря.
Дарайя расположена на расстоянии приблизительно 5 километров к юго-западу от Дамаска, административного центра провинции и столицы страны. Ближайший аэропорт расположен в городе Дамаск.

Демография 
По данным последней официальной переписи 1981 года, население составляло 34 048 человек.
Динамика численности населения города по годам:

История 
В ходе гражданской войны город был захвачен бойцами Сирийской Свободной Армии. Дважды освобождался силами сирийской армии: в конце августа 2012 года и 4 января 2013 года, однако в апреле 2013 года боевые действия в городе продолжались.

В августе — октябре 2016 года боевики антиправительственного Исламского союза Аджнад аш-Шам, базировавшиеся в Дарайе, пошли на соглашение с властями и были эвакуированы на территорию провинции Идлиб.

Известные уроженцы 
Григорий III Лахам — патриарх Мелькитской католической церкви.

Примечания 

Города мухафазы Дамаск